José Muñiz ist der Name folgender Personen:

* José Antonio Muñiz (1919–1960), puerto-ricanisch-US-amerikanischer Militär
 José Gutiérrez Muñiz, kubanischer Politiker
 José Javier Yuste Muñiz (* 1971), spanischer Beachvolleyballspieler
 José María Muñiz (* 1956), uruguayischer Fußballspieler